Одум — фамилия. Известные носители:

 Одум, Говард Вашингтон (1884—1954) — американский социолог; отец Юджина и Говарда Одумов.
 Одум, Говард (1924—2002) — американский эколог, директор Института морских наук Техасского университета, профессор университета во Флориде.
 Одум, Джейкоб (род.1991) — американский баскетболист.
 Одум, Юджин (1913—2002) — американский эколог и зоолог, автор классического труда «Экология»; старший брат Г. Одума.

См. также 
 Одум — нефтяное месторождение в Гане